Název Vyžuona může znamenat:
 řeka:
Vyžuona (přítok Nemunėlisu) – potok na severu Litvy, pravý přítok řeky Nemunėlis
 Vyžuona (přítok Šventoji) – řeka na severu Litvy, levý přítok řeky Šventoji
 jezero
 Vyžuona (jezero) – jezero na severu Litvy, zdrojnice potoka Vyžuony
 vesnice
 Vyžuona (okres Radviliškis) – vesnice v okrese Radviliškis